Битва при Миссунде — несколько боевых столкновений близ села .

  —  сражение в ходе Датско-прусской войны состоявшееся 23 апреля 1848 года.
 Битва при Миссунде — баталия в ходе Датско-прусской войны случившаяся 12 сентября 1850 года.
 Битва при Миссунде —  бой во время Австро-прусско-датской войны произошедший 2 февраля 1864 года.